Обиццо I д’Эсте (;  — 1193/95) — глава рода д‘Эсте с 1137 года. Сын Фулько I д’Эсте.

Исторические сведения 

В 1163 году помог императору Фридриху Барбароссе в борьбе с Вероной, Падуей и Виченцей.

В 1167 году вошел в Ломбардскую лигу — союз североитальянских городов, направленный против императора.

В 1182 году назначен подеста Падуи. В 1184 году получил от Фридриха Барбароссы титул маркиза Милана и Генуи.

После смерти братьев и племянников объединил под своей властью все наследственные владения д‘Эсте.

Семья и дети 
Обиццо I женился в 1124 году. Сын и наследник — Аццо V  д‘Эсте.

Предки 

</center>

Библиография 
 Antolini C., Il dominio Estense in Ferrara. Ferrara, 1896;

Маркграфы Милана